Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Isonami, de la Clase Asakaze, activo desde 1909, reclasificado como dragaminas en 1928 y renombrado W-7 en 1930.
 El Isonami, de la Clase Fubuki, activo desde 1928 y hundido en 1943.